Закари Лабиди (; ) — французский футболист, полузащитник швейцарского клуба «Ньон».

Клубная карьера 
Лабиди является воспитанником клуба «Олимпик Лион». Дебют в Лиге 1 состоялся 21 февраля 2016 года в матче против клуба «Лилль». Тогда Закари на 84-ой минуте заменил Жордана Ферри.

27 июля 2016 года Лабиди подписал однолетний контракт с «Брестом». Летом 2018 года стал игроком тунисского клуба «Клуб Африкэн».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FFF
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Клуб Африкен»
Игроки ФК «Ньон»
Игроки ФК «Бове»